Az 1947–1948-as BAA-szezon a BAA (Basketball Association of America) által kiírt kosárlabdaliga második szezonja volt. A győztes a Baltimore Bullets lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Philadelphia Warriors ellen.

A szezon előtt megszűnt a Cleveland, a Detroit, a Pittsburgh és a Toronto, így csak 7 csapat maradt a ligában. A Baltimore Bullets átkerült az ABL-ből, a szezonban így 8 csapat vett részt.

Alapszakasz

Rájátszás 

A divíziók betűjelei
E = East (Keleti)
W = West (Nyugati)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba